Donadel – cognome italiano
 Marco Donadel – calciatore italiano
 Sabrina Donadel – giornalista italiana